Java steht für:

Geografie:
 Java (Insel), Insel von Indonesien
 Java-eiland, künstliche Insel und Stadtviertel von Amsterdam
 Java (New York), Stadt im Wyoming County, USA
 Java (South Dakota), Ort im Walworth County, USA

Technik:
 Die Java-Technologie in der Informatik, dazu gehören
 Java (Programmiersprache)
 Java Development Kit
 Java-Laufzeitumgebung
 Java-Klasse, niederländische Leichte Kreuzer
 Java (Schiff), niederländischer Leichter Kreuzer und Typschiff der Java-Klasse
 HMS Java, britische Fregatte (1811–1812), siehe Renommée (Schiff, 1808)

Sonstiges:
 Java (Huhn), Haushuhn
 Java (Spiel), Brettspiel (2000)
 Java (Tanz), Modetanz
 Java (Musik), Instrumentalstück von Al Hirt (1963)
 Javakaffee, siehe Arabica-Kaffee

Java ist der Familienname folgender Personen:
 Melati van Java, Pseudonym von Nicolina Maria Christina Sloot (1853–1927), niederländische Schriftstellerin
 Nipun Java, indischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Jawa (Begriffsklärung)
 Yava
 IAWA